Can Soler (Amer), casa a la Selva
 Can Soler (Barcelona), masia ubicada al districte d'Horta-Guinardó.
 Can Soler (Camprodon), masia actualment rehabilitada del poble de Rocabruna.
 Can Soler (Garriguella), casa a l'Alt Empordà
 Can Soler (Sant Antoni de Vilamajor), masia al Vallès Oriental
 Can Soler (Sant Pere de Riudebitlles), casa a l'Alt Penedès
 Can Soler de Raset, masia de Pontons (Alt Penedès)
 Can Soler de Roset, masia de Pontons (Alt Penedès)